Eichheim ist der Name:

 eines Ortsteils von Ampfing in Bayern
 eines Schauspielers, siehe Josef Eichheim